H74 – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Bar J Observatory, di New Smyrna Beach